Brännland kan avse:
 Brännland, Umeå kommun – en tätort i Umeå kommun
 Brännland, Bjurholms kommun – en by i Bjurholms kommun
 Brännland, Skellefteå kommun – en by i Skellefteå kommun

Se även
Brännlandet